Bryantella – genere di batteri della famiglia Clostridiaceae
 Bryantella – genere di ragni della famiglia Salticidae